Die 1. jugoslawische Fußballliga 1986/87 war die 58. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. August 1986 und endete am 14. Juni 1987.

Den zehn Vereinen Partizan Belgrad, Velež Mostar, Roter Stern Belgrad, HNK Rijeka, Dinamo Zagreb, Budućnost Titograd, Željezničar Sarajevo, Sutjeska Nikšić, Čelik Zenica und FK Sarajevo wurden aufgrund der Vorfälle in der Vorsaison jeweils sechs Punkte abgezogen. Diese Verbandsentscheidung wurde nach einigen Gerichtsverhandlungen und -urteilen am 29. Juli 1987 zurückgenommen, so dass der ursprüngliche Meister Vardar Skopje (nach der Tabelle mit Punktabzug) durch den FK Partizan Belgrad (nach der Tabelle ohne Punktabzug) abgelöst wurde.

Vardar Skopje trat aber dennoch am Europapokal der Landesmeister teil, da die Auslosung schon stattgefunden hatte. Weiterhin wurde entschieden, dass statt des FK Sarajevo der NK Dinamo Vinkovci absteigen musste.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1986/87 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1986/87